Рудное  — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рудное — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Рудное — упразднённая деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Рудное — деревня в Копыльском районе Минской области

Россия 
Рудное — село в Облученском районе Еврейской автономной области.
Рудное — село в Тюльганском районе Оренбургской области.
Рудное — село в Ирбитском МО Свердловской области.

Украина 

 Рудное — до 1990 г. название села Рудня в Самборском районе Львовской области.

См. также 
 Рудное тело
 Сельцо-Рудное